Die XXV Italiacom Open 2012 waren ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Palermo. Sie waren als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2012. Das Turnier fand vom 9. bis zum 15. Juli 2012 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Anabel Medina Garrigues, sie schied aber in der ersten Runde aus, das Einzel gewann die topgesetzte Italienerin Sara Errani. Im Doppel waren Sara Errani und Roberta Vinci Titelverteidigerinnen, sie traten aber beide nur im Einzel an, es gewannen die topgesetzten Tschechinnen Renata Voráčová und Barbora Záhlavová-Strýcová.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielerinnen, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 
 

WTA Tour 2012
Tennisturnier in Palermo